Duro kan avse:

 Duro (terrängbil) – en militär terrängbil tillverkas av MOWAG
 Duro Sweden – en tapetfabrik i Gävle kommun